

Persone 
 Christine Galard – ex cestista francese
 Geneviève de Galard – infermiera francese chiamata Angelo di Dien Bien Phu durante la guerra d'Indocina
 Gustave de Galard – pittore e caricaturista francese
 René de Galard de Béarn, Marquis de Brassac – ufficiale e compositore francese

Altro 
 Galard (o De Galard) – nobile famiglia francese